Shopping.com est un site internet comparateur de prix.
Il offre aux internautes la possibilité de trouver des produits en vente sur Internet, de les comparer, d'accéder aux offres des sites e-commerce.

Shopping.com est membre fondateur et signataire de la Charte des sites comparateurs.

Notes et références

http://www.internetretailer.com/internet/marketing-conference/67540-twas-week-before-christmas-consumers-were-comparison-shoppin.html

Lien externe 
  http://fr.shopping.com/

Comparateur de produits
Site web lancé en 1998